Ruch dla Rzeczypospolitej – polska partia polityczna działająca w latach 1992–1999
 Red Dead Redemption – przygodowa gra akcji z 2010 roku